Соревнования по бегу на 200 метров у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2011 года прошли 2 и 3 сентября.

Призёры

Результаты

Предварительные забеги

Полуфиналы 
Q — квалификация по месту, q — квалификация по времени.

Финал 
Во время забега был попутный ветер 0,8 м/с

Ссылки 
 Результаты 

Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2011
Бег на 200 метров на чемпионатах мира по легкой атлетике